Detta är en lista över sjöar i Gagnefs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Gagnefs kommun.

Lista

Gagnefs kommun
 Lista